Reschetyliwka (ukrainisch ; russisch /) ist eine Stadt in der zentralukrainischen Oblast Poltawa am Fluss Howtwa.

Sie ist Rajonzentrum des gleichnamigen Rajons und gliederte sich bis 2016 in die Siedlung städtischen Typs und die 9 Dörfer Bilokoni (Білоконі), Hanschi (Ганжі), Kolotiji (Колотії), Prokopiwka (Прокопівка), Seni (Сені), Sljusari (Слюсарі), Choruschi (Хоружі), Tscherneschtschyna (Чернещина) und Schkurupijiwka (Шкурупіївка). Am 14. August 2016 wurde die Siedlung städtischen Typs zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Reschetyliwka (Решетилівська селищна громада/Reschetyliwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch noch die 11 Dörfer Bilokoni (Білоконі), Choruschi (Хоружі), Hanschi (Ганжі), Kolotiji (Колотії), Mykolajiwka (Миколаївка), Nahirne (Нагірне), Passitschnyky (Пасічники), Potitschok (Потічок), Prokopiwka (Прокопівка), Seni (Сені) und Schkurupijiwka (Шкурупіївка).

Geschichte 
Der Ort wurde 1638 erstmals urkundlich erwähnt. Seit dem 19. Jh. hat er sich zu einem Herstellungszentrum folkloristischer Bekleidung entwickelt. 1966 lebten in dem Ort 11.000 Einwohner. Bis zum 7. November 2017 hatte der Ort den Status einer Siedlung städtischen Typs und erhielt dann den Stadtstatus.

Wirtschaft und Verkehr 
Der wirtschaftliche Schwerpunkt liegt auf der Textilindustrie. Reschetyliwka liegt an der Europastraße 40 auf der Strecke zwischen Kiew und Poltawa, seit 1901 bedient auch die Bahnstrecke Kiew–Poltawa den Ort.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Andrei Iwanowitsch Scholuch (1895–1979), Gründer und langjähriger Leiter des Ural-Kosakenchores

Literatur 
Horobez, I. Ju. (Горобець, І.Ю.) (1972) Opischnja, Reschetyliwka (Опішня, Решетилівка). Kiew (Київ).

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Artikel mit Foto (ukrainisch)
 Karte des Ortes und der Umgebung

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Reschetyliwka